Piece of Mind (c англ. Частица Разума) — четвёртый студийный альбом британской хеви-метал-группы «Iron Maiden». Изначально был издан в 1983 году на лейбле EMI и Capitol (в США), позже был переиздан на Sanctuary/Columbia Records. Альбом стал первой студийной записью, на которой появился новый барабанщик группы Нико МакБрэйн.

История 

Тексты песен альбома отражают увлечения музыкантов группы книгами и кинофильмами. К примеру, «To Tame a Land» основана на романе Френка Герберта «Дюна». Первоначально композицию так и планировалось назвать, «Dune», но агенты Герберта на запрос о разрешении использовать данное название ответили, что Герберт не любит рок-группы, в частности тяжелые рок-группы и в особенности такие группы, как Iron Maiden, поэтому группа была вынуждена изменить название. «The Trooper» навеяна «Атакой лёгкой бригады» Альфреда Теннисона. «Still Life» основана на рассказе Рэмси Кэмпбелла «The Inhabitant of the Lake». «Quest for Fire» посвящена одноимённому фильму.

Работа над альбомом протекала вполне гладко, полтергейст в студии Compass Point не водился, хотя двусмысленных стихов на диске не убавилось. Чего стоит одна только «Still Life» с фрагментом текста, записанным задом наперёд. Однако если какой-нибудь борец с сатанизмом решится прокрутить запись в обратном направлении, его ждёт неприятный сюрприз. Музыканты решили поиздеваться над всякого рода блюстителями нравственности, так доставшими их год назад, и пустили задом наперёд следующее «сатанинское» послание: «Что сказал монстр с тремя головами? Не вмешивайся в то, чего не понимаешь».

Участники записи 
 Брюс Дикинсон — вокал,
 Стив Харрис — бас-гитара, бэк-вокал
 Эдриан Смит — гитара, бэк-вокал
 Дэйв Мюррей — гитара
 Нико Макбрэйн — ударные

Список композиций

Бонус-треки на переиздании 1995 года 
 «I've Got the Fire» (Montrose кавер)
 «Cross-Eyed Mary» (Jethro Tull кавер)

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Iron Maiden
Альбомы 1983 года
Платиновые альбомы
Альбомы, спродюсированные Мартином Бёрчем